Waarneming (perceptie), het proces waarbij een levend wezen zich bewust wordt van signalen uit de omgeving (zien, horen, etc.)
 Observatie, het doen van een waarneming of meting in de natuurwetenschappen; kijken hoe iets gebeurt of iemand zich gedraagt.
 Waarnemer, een tijdelijke vervanger of iemand die waarneemt.
 Waarneming.nl, website voor natuurwaarnemingen in Nederland 
 Waarnemingen.be, website voor natuurwaarnemingen in Vlaanderen